Ambodiadabo (Mandritsara), een plaats in het district Mandritsara
 Ambodiadabo (Bealanana), een plaats in het district Bealanana